Bettex ist der Familienname folgender Personen:
 César Bettex (1863–??), Schweizer Sportschütze
 Frédéric Bettex (1837–1915), Schweizer Lehrer und apologetischer Schriftsteller
 Gustave Bettex (1868–1921), Schweizer Politiker
 Hans Bettex (1899–1963), schweizer-deutscher Architekt, Stadtplaner und Kommunalpolitiker
 Jean-François Bettex (1816–1887), Schweizer Politiker
 Sydney Bettex (* 1922), britischer Filmarchitekt
Bettex (auch: Le Bettex, Le Bettaix) ist zudem ein Ortsteil der französischen Gemeinde Les Menuires.